David Pommer – ex combinatista nordico austriaco
 Erich Pommer – produttore cinematografico tedesco
 Reinhold Pommer – ciclista su strada tedesco